Сталина, имени Сталина — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 имени Сталина  — до 1964 г. название поселка Луговый в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 имени Сталина  — до 1962 г. название поселка Роща в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Казахстан 

 имени Сталина  — до 1962 г. название села Жайпак в Алакольском районе Алматинской области.

Россия 

 имени Сталина  — до 1962 г. название хутора Весёлый в Шпаковском районе Ставропольского края.

Украина 

 Сталина — до 1961 г. название села Миролюбовка в Новомиргородском районе Кировоградской области.
Сталина — до 1961 г. название села Пушкарёво в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Сталина — до 1961 г. название села Червоные Квиты Кобелякского района Полтавской области.
Сталина — до 1962 г. название поселка Лесное в Дергачёвском районе Харьковской области.
Сталина — до 1962 г. название села Вишнёвое в Лозовский район Харьковской области.
Сталина — до 1962 г. название села Садовое в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 

 
 
 
 
 
 Стадион имени Сталина
 Парк имени Сталина